Der EV Dingolfing ist ein Eishockeyverein in Dingolfing im niederbayerischen Landkreis Dingolfing-Landau. Derzeit spielt die Mannschaft in der Eishockey-Landesliga Bayern.

Geschichte 
Der EV Dingolfing wurde 1978 gegründet. Zunächst spielte der Verein in der so genannten Gruppenliga, die mit einer Landesliga vergleichbar ist. Im Jahr 1983 stiegen die Niederbayern als ungeschlagener Meister in die Bayernliga auf und machten in nur einer Saison als ungeschlagener Meister den Durchmarsch in die Regionalliga Süd perfekt. In der ersten Saison in der Regionalliga Süd erreichte die Mannschaft den 2. Platz und stieg damit in die Oberliga Süd auf. Von 1985 bis 1992 nahm man ständig in dieser Liga am Spielbetrieb teil, am Ende der Saison 1991/92 konnte der EVD aber den Abstieg nicht verhindern und musste daher wieder in der Regionalliga Süd an den Start gehen. Nach 2 Jahren in der Regionalliga Süd nahm man in der Saison 1994/95 in der 2. Liga Süd teil und wurde Meister in der Vorrunde, in der Aufstiegsrunde zur 1. Liga Süd belegte man den 8. Platz. Allerdings hatten die beiden tschechischen Spieler Martin Chmelik und Jiri Nachtmann gefälschte Pässe. Infolgedessen musste der EV Dingolfing den Zwangsabstieg in die Landesliga antreten. Für das Spieljahr 1994/95 wurden sämtliche Tore und Punkte von den Ligaverantwortlichen aberkannt sowie der Meistertitel aberkannt.

Nach dem Zwangsabstieg in die Landesliga wurde die Mannschaft in der Saison 1995/96 Meister der Landesliga und stieg in die Bayernliga Ost auf. Bis zur Saison 2004/05 blieb der EVD in der Bayernliga bis man in dieser Saison nach 22 Spieltagen den Rückzug aus dem Spielbetrieb anmelden musste und somit als erster Absteiger in die Landesliga fest stand.

Nach dem Rückzug aus der Bayernliga startete man 2005 in der Landesliga Ost, wo die Dingolfinger in der Saison 2007/08 als Vizemeister den Aufstieg in die Bayernliga perfekt machten. Bis 2010 spielte der Klub in der höchsten bayerischen Spielklasse, ehe ein erneuter Abstieg in die Landesliga folgte.

Erfolge

Platzierungen 

Quelle: passionhockey.com Quelle: schongau-mammuts.de ↑ Zeichen für Auf-/Abstieg ↑ ↓

Spieler

Spielstätte 
Die Eissporthalle Dingolfing hat ein Fassungsvermögen von 2.500 Zuschauern, davon 600 Sitzplätze. Die Eisfläche wird neben den regulären Spieltagen auch als Trainingsstätte der Senioren-, Hobby- und Nachwuchsmannschaften benutzt. Auch zu Publikumsläufen ist die Eissporthalle mehrmals die Woche geöffnet.
Neben dem EV Dingolfing nutzt seit 2017/18 die Dameneishockeymannschaft des Dingolfinger EC die Eissporthalle für die Teilnahme am Ligenspielbetrieb. Sie spielt derzeit in der 2. Liga Süd (Landesliga Bayern).

Weblinks 
 Homepage des EV Dingolfing

Einzelnachweise 

Bayerischer Eishockeyclub
Sportverein (Landkreis Dingolfing-Landau)
EV Dingolfing
EV Dingolfing
Sport (Dingolfing)